«Boucassin» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Boucassin, 1ª sección comunal de la comuna de Arcahaie.
 Boucassin, 1ª sección comunal de la comuna de Cabaret.
 Boucassin, 2ª sección comunal de la comuna de Cabaret.